Ипнари — село в Гагрском районе /муниципалитете Абхазии/Грузии
 Ипнари — село в Дманисском муниципалитете Грузии
 Ипнари — село в Тетрицкаройском муниципалитете Грузии